Mittnik ist der Familienname folgender Personen:

 Philipp Mittnik, österreichischer Politikwissenschaftler
 Stefan Mittnik, deutscher Wirtschaftswissenschaftler